Francja:
 Buré – gmina w departamencie Orne
 Buré – gmina w departamencie Sekwana Nadmorska

Gwinea:
 Buré – region

Zobacz też:
 Bure